Horace Andy, Jamaicaans reggaezanger
Andy (voornaam), een jongensnaam
Andy (merk), een schoonmaakmiddel van Unilever
Andy (film), een film uit 1965
Andy (Toystory), een personage uit de Toystoryfilms

Zie ook 
Andi (doorverwijspagina)